Princezna Irmingard Bavorská (29. května 1923 – 23. října 2010) byla dcerou Ruprechta, bavorského korunního prince, a jeho druhé manželky princezny Antonie Lucemburské. Byla nevlastní sestrou Albrechta, bavorského vévody.

Manželství a děti 
Irmingard se 20. července 1950 vdala za svého bratrance prince Ludvíka Bavorského (22. června 1913, Mnichov – 17. října 2008, Leutstetten), syna prince Františka Bavorského a princezny Isabely Antonie z Croÿ. Civilní obřad proběhl v Leutstettenu a náboženský obřad následoval o několik dní později na zámku Nymphenburg v Mnichově. Pár měl tři děti, pět vnoučat a čtyři pravnoučata:

 Princ Luitpold Bavorský (* 14. dubna 1951, Leutstetten), ⚭ 1979 Katrin Beatrix Wiegand (* 19. září 1951)
 Princezna Marie Bavorská (*/† 3. ledna 1953, Leutstetten)
 Princezna Filipa Bavorská (*/† 26. června 1954, Leutstetten)

Po smrti svého otce v roce 1955 se Irmingard a její manžel přestěhovali na zámek Leutstetten, kde žila i po smrti svého manžela v roce 2008.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Nekrolog princezny Irmingard Bavorské, The Daily Telegraph, 8. listopadu 2010

Ženy
Narození v roce 1923
Úmrtí v roce 2010
Lidé z Berchtesgadenu
Bavorské princezny
Wittelsbachové